Martyn Poliakoff – chimico inglese
 Nicolai Poliakoff – artista e circense russo naturalizzato inglese
 Serge Poliakoff – pittore russo naturalizzato francese